Coteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Coteni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Coteni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Coteni (Olt), Dorf im Kreis Olt